Северная бухта:
 Северная бухта (Севастополь) — часть Севастопольской бухты в Крыму.
 Северная бухта (Владимирский залив) — бухта в Приморском крае России.
 Северная бухта (Славянский залив) — бухта в Приморском крае России.